

Geografia 
 Spagna
 Comuni nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Malpartida de Corneja
 Mesegar de Corneja
 Navacepedilla de Corneja
 San Miguel de Corneja
 Villar de Corneja
 Río Corneja – fiume nel sud-ovest di Avila, affluente del fiume Tormes